Krajina ([ˈkraːina]) est un toponyme slave signifiant « frontière » ou « marche ». Le terme est lié à kraj or krai, signifiant à l'origine « bordure ».

Régions géographiques

Bosnie-Herzégovine 
En Bosnie-Herzégovine :
 Cazinska Krajina, région frontalière avec la Croatie autour de Cazin. Le nom de Turska Krajina (Krajina turque) est aussi utilisé.
 Bosanska Krajina, région frontière avec la Croatie autour de Banja Luka.

Croatie 
En Croatie :
 Banska Krajina, ancien nom du Banija ou Banovina ;
 Zones dans le sud de la Croatie :
 Cetinska Krajina, autour du fleuve Cetina ;
 Drniška Krajina, autour de Drniš ;
 Imotska Krajina, près de la frontière avec l'Herzégovine, autour d'Imotski ;
 Kninska Krajina, autour de Knin ;
 Omiška Krajina, autour d'Omiš ;
 Sinjska Krajina, autour de Sinj ;
 Vrgoračka Krajina, autour de Vrgorac ;
 Vrlička Krajina, autour de Vrlika ;
 Krajina, ancien nom d'une municipalité du sud de la Croatie ayant existé de 1912 à 1945 ; plusieurs de ses territoires ont couvert le même territoire qu'Omiška Krajina ;
 Krajina, partie de la région littorale près de Makarska

Pologne 
En Pologne :
 Krajna, à la frontière entre la Grande-Pologne et la Poméranie

Serbie 
En Serbie :
 Timočka Krajina, région frontière avec la Bulgarie autour de la rivière Timok
 Negotinska Krajina, partie de la Timočka Krajina autour de Negotin
 Krajina de Koča, révolte serbe contre les Ottomans de février à

Slovénie 
En Slovénie :
 Bela Krajina, région frontière avec la Croatie

Ukraine 
En Ukraine :
 U-krajina, « en krajina », nom ukrainien de l'Ukraine.

Régions politiques 
 Les confins militaires (Militärgrenze en allemand, soit « frontière militaire »), région frontière de l'Autriche contre l'Empire ottoman. Ils étaient divisés entre :
 Krajina du Banat (sur la frontière serbo-roumaine)
 Krajina de Croatie (sur la frontière occidentale entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine)
 Krajina de Slavonie (sur la frontière entre la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie)

 Entités politiques formées en Croatie au début des années 1990, pendant la guerre de Croatie :
 République serbe de Krajina
 Oblast autonome serbe de Krajina
 Oblast autonome serbe de Kninska Krajina
 Oblast autonome serbe de Slavonie orientale, Baranja et Syrmie occidentale ou simplement Slavonie orientale, ou encore Podunavska Krajina

 Entités politiques formées en Bosnie-Herzégovine au début des années 1990 pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
 Oblast autonome serbe de Bosanska Krajina

De façon générale, quand le terme Krajina serbe est utilisé seul, il désigne le plus souvent la République serbe de Krajina.

Autres 
 Krajina, nom de famille croate

Termes apparentés 
Les termes suivants, désignant des découpages administratifs, sont apparentés à krajina :
 Krajina (країна), « pays » en Ukrainien. Ukrajina est le nom ukrainien désignant l'Ukraine.
 Kraï (край) en Russie
 Kraj en République tchèque
 Kraj en Slovaquie

Voir aussi 
 La marche, une entité féodale proche, apparue en Europe occidentale sous l'Empire carolingien.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Histoire de la Croatie
Histoire de la Serbie
Autriche-Hongrie